Рибненська сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Рибненська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район